Фла́вий Ме́ссий Феб Севе́р ( (годы деятельности 469–470) — римский политический деятель и философ.

Биография 
Родился в Риме, учился в школе философа-платоника Прокла в Афинах. Одновременно с ним там учились поэт-язычник Пампрепий, военачальник Марцеллин и Прокопий Антемий (будущий римский император). В этот период он не интересовался общественной жизнью. Благодаря своей богатой библиотеке он был известен многим религиозным деятелям и учёным.

В 467/469 Север вернулся в Рим, где император Антемий сделал его консулом 470 года, дал ему звание патриция и городского префекта. Во время своего пребывания в должности он старался восстановить часть Колизея. По некоторым сведениям вместе с Антемием планировал восстановить язычество в Риме.

Литература 
 MacGeorge, Penny, Late Roman Warlords, Oxford University Press, 2002, ISBN 0199252440
 Martindale, John, John R. Morris, „Fl. Messius Phoebus Severus 19“ PLRE II, (Prosopography of the Later Roman Empire Vol. II A. D. 395–527)
 O'Meara, Dominic, Platonopolis: Platonic Political Philosophy in Late Antiquity, Oxford University Press, 2003, ISBN 0199257582

Римские консулы V века
Городские префекты
Политики Западной Римской империи
Позднеантичные язычники